Highland eller Highlands har flere betydninger og henviser til forskellige artikler:

Udtrykket highland anvendes i den engelske geografi for højtliggende bjergområder.
 Highlander – serie af film.
 Highland (region) – region i Skotland